Die 2. Liga 1988/89 war die 41. Spielzeit der zweithöchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann im Juli 1988 und endete im Juni 1989.

Modus 
Die 32 Mannschaften waren in zwei Gruppen zu je 16 Teams aufgeteilt. Diese spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger stiegen direkt in die 1. Liga auf. Die Zweitplatzierten konnten sich über die Play-offs für die 1. Liga qualifizieren.

Die jeweils letzten sechs Vereine stiegen direkt in die 3. Liga ab. Die Teams auf den Plätzen 7 bis 10 spielten in der Relegation gegen den Abstieg. Die Liga wurde in der folgenden Saison eingleisig.

Die Mannschaft, die mit drei Toren Unterschied oder höher gewann, bekam einen Extrapunkt, während dem unterlegenen Team ein Punkt abgezogen wurde.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe West 

S : Siege gesamt (3 = davon Siege mit mindestens drei Toren Differenz) – N : Niederlagen gesamt (3 = davon Niederlagen mit mindestens drei Toren Differenz)
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

Gruppe Ost 

S : Siege gesamt (3 = davon Siege mit mindestens drei Toren Differenz) – N : Niederlagen gesamt (3 = davon Niederlagen mit mindestens drei Toren Differenz)
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

Play-offs 
Die beiden Gruppenzweiten spielten gegen den 13. bzw. 14. der 1. Liga. Die Spiele fanden am 28.  Juni und 1. Juli 1989 statt.

|}

Relegation 
Die Teams, die die Plätze Sieben bis Zehn belegten spielten gegen einen der acht Gruppensieger der 3. Liga.

|}

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabellen auf rsssf.com

Einzelnachweise 

1988
Fußballsaison 1988/89